Jelok (Cepogo)
 Jelok (Kaligesing)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing